Wojciech Tajner (ur. 24 czerwca 1980 w Zebrzydowicach) – polski skoczek narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata weteranów, srebrny medalista Mistrzostw Polski 2003, kuzyn Tomisława Tajnera.

Przebieg kariery 
Wojciech Tajner rozpoczął karierę w dość późnym wieku – 17 lat. Wstąpił wtedy do klubu WSS Wisła. W 1998 zadebiutował w Pucharze Świata, na konkursie w Zakopanem. Pierwsze punkty w PŚ zdobył podczas konkursu w Libercu w 2004, kiedy zajął 24. miejsce.

Jego największym sukcesem do tej pory było zajęcie 2. lokaty w Mistrzostwach Polski w Zakopanem w grudniu 2003. Trenerem klubowym skoczka był Jan Szturc.
Karierę zakończył 22 czerwca 2007 roku. Po zakończeniu kariery trenuje młodych skoczków.

Na MŚ Weteranów w 2012 w Szczyrku zdobył złoty medal w pierwszej grupie wiekowej na skoczni średniej, po skokach na 71 m i 71,5 m. Na skoczni normalnej zajął drugie miejsce, po skokach na 93 m i 92,5 m.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa świata weteranów

Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów

Indywidualnie

Przypisy

Bibliografia 
 Profil skoczka na portalu www.skokinarciarskie.com
 Profil skoczka na stronie FIS
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Urodzeni w 1980